|-
| 125501 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125502 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125503 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125504 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125505 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125506 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125507 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125508 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125509 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125510 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125511 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125512 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125513 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125514 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125515 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125516 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125517 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125518 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125519 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125520 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125521 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125522 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125523 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125524 - ||  || 25 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125525 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125526 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125527 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125528 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125529 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125530 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125531 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125532 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125533 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125534 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125535 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125536 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125537 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125538 - ||  || 20 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125539 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125540 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125541 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125542 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125543 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125544 - ||  || 19 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125545 - ||  || 24 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125546 - || 2001 XN || 4 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125547 - ||  || 8 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 125548 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125549 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125550 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125551 - ||  || 7 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125552 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125553 - ||  || 8 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125554 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125555 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125556 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125557 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125558 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125559 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125560 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125561 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125562 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125563 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125564 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125565 - ||  || 11 decembrie 2001 ||  || 
|-
| 125566 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125567 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125568 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125569 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125570 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125571 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125572 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125573 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125574 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125575 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125576 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125577 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125578 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125579 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125580 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125581 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125582 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125583 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125584 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125585 - ||  || 10 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125586 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125587 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125588 - ||  || 11 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125589 - ||  || 14 decembrie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125590 - ||  || 14 decembrie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125591 - ||  || 10 decembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125592 Buthiers ||  || 15 decembrie 2001 || Buthiers || 
|-
| 125593 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125594 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125595 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125596 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125597 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125598 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125599 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125600 - ||  || 9 decembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-